Ше́телих () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шетелих, Вольфганг (1919—1985) — немецкий органист и педагог.
 Шетелих, Мария (род. 1938) — немецкий индолог.